Дже́лам (, , ) — город на севере пакистанской провинции Пенджаб, административный центр округа Джелам. Расположен на правом берегу одноимённой реки. В древнее время в нескольких километрах от города произошла Битва на Гидаспе. С 16-го века через город проходил Великий колёсный путь. На окраинах города расположены предприятия, добывающие и обрабатывающие: табак, дерево, мрамор, стекло и муку. Население — 209 343 чел. (на 2010 год).

Климат 

</div>

Уроженцы 
 Ашфак Парвез Кайани — начальник штаба сухопутных войск Пакистана.
 Индер Кумар Гуджрал — 13-й премьер-министр Индии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Газета JhelumNews
 Профиль города на сайте правительства Пенджаба

Города Пакистана